

Бризгалово — село, Вавозький район, Удмуртія
 Бризгалово — присілок, Нюксенський район, Вологодська область